

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2
 Chechło – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Chechło – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Rudziniec

Cieki wodne 
 Chechło – rzeka, dopływ Wisły w powiecie chrzanowskim
 Chechło – potok, dopływ Bojanickiej Wody,
 Chechło – struga, dopływ Czernicy

Zbiorniki wodne 
 Jezioro Chechło-Nakło – sztuczny zbiornik wodny w woj. śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Świerklaniec
 Zalew Chechło – druga nazwa Jeziora Chechelskiego w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w Trzebini

Zobacz też 
 Chechło Pierwsze
 Chechło Drugie
 Nowe Chechło
 Stare Chechło

Nazwy miejscowości w Polsce